Нив Уилсон (; род. , Оквилл) — канадская актриса.

Биография 
Нив Уилсон родилась 9 марта 1997 года в городе Оквилл, провинция Онтарио, Канада.

Дебютировала в кино в 2003 году. Наиболее известна по роли Корбетт Денлон в 3, 4, 5 и 6 частях «Пилы» и роли Дебры в сериале «Дебра». В 2013 году сыграла сестру главного героя в фильме «Невероятное путешествие мистера Спивета».

В 2014—2015 годах играла в сериале «Деграсси: Следующее поколение».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады